Александр Само́хин: Самохин, Александр Георгиевич (1902—1955) — советский генерал-майор.
 Самохин, Александр Сергеевич (род. 1983) — российский хоккеист.